Das Herreneinzel der French Open 1972 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Jan Kodeš.

Setzliste

Ergebnisse

Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Obere Hälfte 5

Obere Hälfte 6

Obere Hälfte 7

Obere Hälfte 8

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Untere Hälfte 5

Untere Hälfte 6

Untere Hälfte 7

Untere Hälfte 8

Weblinks 
 Draw der Frech Open auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1972